Muzej Domovinskog rata može značiti:

 Muzej Domovinskog rata Karlovac – Turanj
 Muzej Domovinskog rata u Dubrovniku
 Muzej Domovinskog rata u Splitu

Povezani članci
 Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb
 Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar
 Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu NSK, Zagreb

Izvori